Аэ́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. Входит в состав кантона Аэн. Округ коммуны — Гере.

Код INSEE коммуны — 23001.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1590 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1030 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 657 были экономически активными, 373 — неактивными (показатель активности — 63,8 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 657 активных жителей работали 581 человек (303 мужчины и 278 женщин), безработных было 76 (35 мужчин и 41 женщина). Среди 373 неактивных 204 человека были учениками или студентами, 97 — пенсионерами, 72 были неактивными по другим причинам.

Знаменитые жители 
 Сильван Аэнский — убит 16 октября 407 года

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Крёз